

Zdarzenia astronomiczne 
 widoczna kometa Halleya.

760